Autengruber ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Autengruber (* 1961), deutscher Phaleristiker, Historiker und Theologe
 Peter Autengruber (* 1958), österreichischer Historiker und Hochschullehrer